Доња Буковица може бити:
 Доња Буковица (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија
 Доња Буковица (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Доња Буковица (Шавник), насеље у општини Шавник, Република Црна Гора
 Доња Буковица (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација БиХ, БиХ
 Доња Буковица (Нова Буковица), насеље у општини Нова Буковица, Република Хрватска

Види још 
 Буковица
 Буковица Доња